Маурисио Окман () је мексички глумац.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1977.
Мексички глумци